Xara pode referir-se a:

 Centrophorus squamosus
 Cistus ladanifer subsp. ladanifer